Malaka est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme

L'ancien nom de Guelma, une ville de l'est de l'Algérie.

Malaka, colonie phénicienne dans le sud de l'Espagne, dans le même emplacement que le Malaga présente.

Malaka, graphie malaise de la ville de Malacca en Malaisie.

Patronyme 

 Makayla Malaka (2012-), chanteuse et danseuse anglo -nigériane.
 Tan Malaka, un dirigeant communiste et indépendantiste indonésien.

Patronyme indonésien